South Hills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 South Hills (Pennsylvania)
 South Hills (South Carolina)
 South Hills (West Virginia)

in Südafrika:
 South Hills (Gauteng)

Siehe auch:
 South Hill